Прюи́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Марсийак-Валлон. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12193.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 135 км северо-восточнее Тулузы, в 21 км к северу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 273 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 148 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 107 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 107 активных работали 103 человека (63 мужчины и 40 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 41 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон